Лихосла́вль — город (с 1925) в Тверской области России.

Административный центр Лихославльского муниципального округа. Вместе с тремя сельскими населёнными пунктами до 17 апреля 2021 года образовывал городское поселение город Лихославль в связи с преобразованием Лихославльского муниципального района в Лихославльский муниципальный округ.

Население —  чел. ().

К 17 апреля 2021 года был наделён статусом города окружного значения в связи с преобразованием района в муниципальный округ.

География 
Город расположен на железнодорожной линии Москва — Санкт-Петербург между Тверью и Вышним Волочком, в 41 км к северо-западу от Твери.

На юге города протекает малая речка Черемушка, которая на юго-востоке впадает в искусственное озеро Лихославльское, образованное в целях снабжения водой станции Лихославль в 1906 году.

История 
Лихославль возник на месте сельца Осташково, своё имя он приобрёл в начале XX века. Первое упоминание о сельце Осташково встречается в писцовых книгах Новоторжского уезда 1624 года. Первое упоминание об имении Лихославль встречается в ревизских списках 1816 года. Это вотчина капитана Ивана Ивановича Сулина, в которой насчитывалось 18 крестьян, 23 дворовых человека. В 1848 году на карте Тверской губернии имение Лихославль обозначено одним двором на берегу реки Лихославки (приток Кавы).

30 мая 1870 года Осташково, через которое прошла Николаевская железная дорога, стало железнодорожным узлом — открылось движение поездов на Торжок.

В 1896 году в Лихославле насчитывалось 228 человек. В 1907 году станция Осташково переименована в станцию Лихославль, так как грузы часто путались и отправлялись в уездный Осташков и наоборот. По данным переписи 1907 года на станции Лихославль было 209 дворов.В 1925 году указом ВЦИК Лихославлю присвоен статус города.

С 1937 по 1939 годы Лихославль был административным центром Карельского национального округа.

В 1997 году создана Национально-культурная автономия (НКА) тверских карел с центром в Лихославле. Издаётся газета «Карельское слово».

12 июня отмечается день города Лихославля и Лихославльского района.

Экономика 
В городе работают следующие предприятия:
 радиаторный завод;
 завод «Светотехника»;
 производство керамических изделий;
производство кормовых добавок 
 Дом Хлеба — хлебобулочное производство;
 асфальтовый завод.

Культура 
 Карельский национальный краеведческий музей (филиал Тверского государственного объединённого музея);
 библиотека им. Владимира Соколова;
 Дом детского творчества;
 ДК им. 40-летия Победы;
 газета «Наша жизнь»;
 православная церковь Успения Пресвятой Богородицы;
 памятник поэту Владимиру Соколову, уроженцу Лихославля (установлен в 2016 году).
 С 2018 года в Лихославле ежегодно проводится поэтический фестиваль «Соколовские чтения», посвящённый памяти поэта Владимира Соколова.

Образование 
В Лихославле имеются:
 профессиональный лицей № 35;
 музыкальная школа;
 детско-юношеская спортивная школа;
 три среднеобразовательные школы (№ 1, Школа № 2, № 7).

Население

Литература 
 Кузьмин Владимир. Из архива краеведа Давыдова // За коммунизм. Лихославль, 1990. — 1 сент.
 Кузьмин Владимир. Лихой град (происхождение топонима Лихославль) // Тверская Жизнь. 1991. — 20 ноября.
 Кузьмин Владимир. Голоса древних, ч. 1 [топонимика Лихославльского р-на] // Наша жизнь. Лихославль. — 1992. — 5 сент.
 Кузьмин Владимир. Голоса древних, ч. 2 [топонимика Лихославльского р-на] // Наша жизнь. Лихославль. — 1992. — 8 сент.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации городского поселения город Лихославль
Официальный сайт Администрации Лихославльского района Тверской области
Новости Лихославля и Лихославльского района
Путеводитель по Лихославлю и Лихославльскому району

Описание герба Лихославля

 
Населённые пункты Лихославльского района